O Bairro de Inglaterra, construído no final do século XIX e início do século XX, encontra-se hoje repartido pelas freguesias de Arroios e Penha de França, teve anteriormente o nome de Bairro de Brás Simões, comerciante da Praça de Lisboa e proprietário das terras onde se instalou. O nome foi alterado aquando da I Grande Guerra e as ruas do bairro são a Rua Cidade de Cardiff, Rua Cidade de Manchester, Rua Cidade de Liverpool, Rua Poeta Milton e Rua Newton. 

Em 1755, quando o terramoto devastou a cidade de Lisboa, a zona dos Anjos sofreu uma enorme devastação nas suas edificações, dando origem a muitas barracas e dando também origem a novos arruamentos. Ainda no ano de 1755, e como consequência do terramoto, foram executados os larápios que se apoderavam dos haveres dos sinistrados, no actual Largo de Santa Bárbara, então conhecido por Largo das Fontainhas, pois brotava água de vários pontos e esta servia para regar os campos que época existiam ali. Quando os bairros foram reconstruídos, criou-se o Bairro de Inglaterra, com as ruas acima referenciadas.